Steingrabenbach ist ein Gewässername:

 Steingrabenbach (Alpenbach), linker Zufluss des Alpenbachs bei Koglreith, Gemeinde Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Steingrabenbach (Fröscheraubach), rechter Oberlauf des Fröscheraubachs (zum Seraubach, zum Zickenbach, zur Pinka) bis Schreibersdorf, Gemeinde Wiesfleck, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Steingrabenbach (Kölldorfer Bach), rechter Zufluss der Kölldorfer Bachs bei Bairisch Kölldorf, Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Steingrabenbach (Main), rechter Zufluss des Mains durch Theisau, Stadt Burgkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Steingrabenbach (Mürz), linker Zufluss der Mürz bei Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinbachgraben
 Steingraben